Анатолий Андреевич Пономарёв (1932—1995) — советский моряк, капитан дальнего плавания.

Первый капитан, осваивавший средний и крупный промысловый флот в колхозной системе Камчатки.

Биография 
Родился 10 июля 1932 года в с. Елисеевича Смоленской области.

По образованию — техник-судоводитель, стал капитаном дальнего плавания.

На Камчатку приехал в 1961 году. В рыболовецком колхозе имени В. И. Ленина работал с 18 мая 1961 годдо конца 1990 года. Был капитаном, осваивая первые колхозные промысловые суда СРТР-400 «Керчь» и БМРТ «Сероглазка». Отличался трудолюбием, в совершенстве владел техникой добычи рыбы, считался мастером высоких уловов.

Умер А. А. Пономарев в г. Темрюке 22 октября 1995 года.

Интересный факт 
В 1980 году экипаж БМРТ «Технолог» под руководством А. А. Пономарёва, выловив  рыбы, установил и поныне никем не побитый мировой рекорд.

Награды 
 Анатолий Андреевич был награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а также медалями.
 Ему было присвоено звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства РСФСР».

Память 
 Имя Пономарева в настоящее время носит один из больших траулеров рыбодобывающей компании "Океанрыбфлот"(когда-то принадлежавший «Новороссийскрыбпрому» БАТМ «Генерал Пушкин» 1986 года постройки).
 В 1999 году, когда исполнилось 70 лет крупнейшему в России рыболовецкому колхозу имени В. И. Ленина (Камчатка), Дальневосточная рыбацкая студия посвятила этому событию два своих новых фильма — «Рыбацкая Сероглазка» и «Капитан Анатолий Пономарев».

Примечания

Ссылки 
 ПОНОМАРЕВ Анатолий Андреевич

Персоналии:Рыболовство